Цибулівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Цибулівська волость — Липовецького повіту Київської губернії;
 Цибулівська волость — Балтського повіту Подільської губернії.